Rinnebach ist der Name von Fließgewässern in Deutschland:

 Rinnebach (Helme), rechter Zufluss der Helme, bei Stöckey (Sonnenstein), Landkreis Eichsfeld, Thüringen
 Rinnebach (Ohebach), rechter Zufluss des Ohebachs, nahe Sondheim (Homberg), Schwalm-Eder-Kreis, Hessen
 Rinnebach (Rur), linker Zufluss der Rur, bei Obermaubach (Kreuzau), Kreis Düren, Nordrhein-Westfalen

Rinnebach ist Familienname:
 Olga Rinnebach (1899–1957), deutsche Kabarettistin, Diseuse und Musikerin

Siehe auch:
 Rinnbach
 Rinnenbach
 Rennebach